Boiling Springs – città della Carolina del Nord
Boiling Springs – CDP della Carolina del Sud
Boiling Springs – CDP della Pennsylvania